Persones
 Edmond Halley, astrònom anglès (1656-1742).
Astronomia
 Cometa de Halley, batejat en honor d'Edmond Halley.
Cinema
 Halley, pel·lícula de Sebastián Hofmann